Усть-Луга — селище в Ленінградській області
 Усть-Луга — порт в Ленінградській області
  — залізнична станція в Ленінградській області
 Усть-Луга — транспортно-логістичний хаб на прибережній території Фінської затоки в безпосередній близькості до терміналів морського порту Усть-Луга